

Nom commun 
Trees est le pluriel du terme anglais Tree signifiant arbre.

Il peut faire référence à :
 À la gloire d'un arbre (1948) un court métrage de Disney.
 Trees (2000) un film de 2000
 Trees (2010) un court-métrage de 2010
 Trees  un comics scénarisé par Warren Ellis

Patronyme 

 Alexander Trees, Baron Trees (1946-), professeur britannique de parasitologie vétérinaire et membre de la Chambre des lords.

Court métrage de Disney (titre anglais)